Jiří Kristián Lobkowicz bylo jméno více osob:

 Jan Jiří Kristián z Lobkowicz (1686–1755) – rakouský polní maršál a místodržitel v Miláně
 Jiří Kristián Lobkowicz (1835–1908) – nejvyšší zemský maršálek
 Jiří Kristián Lobkowicz (závodník) (1907–1932) – československý automobilový závodník